Straža néven több település létezik:
Temesőr - település a Vajdaságban, szerb neve Straža
Straža - település Netretić községben, Károlyváros megyében, Horvátországban
Straža Krapinska - település Krapina községben, Krapina-Zagorje megyében, Horvátországban 
Straža - település Straža községben, Dolenjska régióban, Szlovéniában
Straža - település Cerkno községben, Goriška régióban, Szlovéniában